Сепулведа има више значења:

 Сепулведа (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сепулведа, Ел Хенерал (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Луис Сепулведа